Flaga gminy Jeżowe – jeden z oficjalnych znaków rozpoznawczych gminy i miejscowości Jeżowe.

Flaga składa się z trzech pionowych prostokątów z czego najszerszy, żółty jest położony na środku. Pozostałe są koloru niebieskiego. Na najszerszym pasku znajduje się herb gminy.

Flaga została ostatecznie uchwalona przez Radę Gminy Jeżowe 23 maja 2005 roku.

Zobacz też 
 Herb gminy Jeżowe
 Flagi gmin w województwie podkarpackim

Przypisy 

Jeżowe (gmina)